Mol
MOL: Mitsui O.S.K. Lines, empresa de transporte marítimo do Japão.

Localidades

Mol (Antuérpia)

Outros
Projeto MOL

Desambiguação